Kürnberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Kürnberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Kürnberg (Schopfheim), Ortsteil der Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kürnberg (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Kürnberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Giengen an der Brenz, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

 Kürnberg (Gemeinde St. Peter in der Au), Ortschaft der Gemeinde St. Peter in der Au, Niederösterreich
 Kürnberg (Linz), Berg nahe Linz, Oberösterreich

Baulichkeiten:
 Burgruine Kürnberg, bei Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Burg Kürnberg, abgegangenes Bauwerk am Kürnberg bei Linz

Siehe auch:
 Kürnberger